Kommode har flere betydninger:

 Kommode (hovedtøj) – et hovedtøj, som hørte til fontangen og dannede dens puld. 
 Kommode (siddemøbel) – en natstol. Omtales i Madame de Maintenons inventarier.
 Kommode (natlampe) – en natlampe af fajance med, et stel til at bære en lille potte, hvori drikke holdtes varme om natten, natkommoder.
 Kommode (møbel) – et møbel, hvis navn endnu er bevaret.